

Terminologie
 La sîra est la biographie de Mahomet, son dernier prophète.

Personnalités
 Ben Sira est un érudit juif du  avant notre ère.

Localités
 Sira est une localité de .

Autres
 Le sira est une langue bantoue parlée au Gabon.

Homophones 

 Sirat est une commune algérienne.
 La syrah est un cépage.

Film 
Sira est un long métrage réalisé par Apolline Traoré